Рафаэлли — фамилия. Известные носители:

 Рафаэлли, Жан-Франсуа (1850—1924) — французский художник.
 Рафаэлли, Сирил (англ. Cyril Raffaelli; род. 1974) — французский актёр.

См. также 
 
 Raffaello